Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel de Heineken Open) van 2013 werd gespeeld van 7 tot en met 12 januari 2013 en vond plaats in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

In de enkelspelfinale versloeg de Spaanse titelverdediger David Ferrer de Duitser Philipp Kohlschreiber. In de dubbelspelfinale was het Brits/Braziliaanse duo Colin Fleming en Bruno Soares te sterk voor het Zweeds/Deense koppel Johan Brunström en Frederik Nielsen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2013
ATP-toernooi van Auckland